Caruso se poate referi la:
 În Sicilia, un tânăr muncitor din mine (cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani) era numit „caruso” (pl.: carusi).

Nume de familie 
 David Caruso (n. 1956) – actor american;
 Enrico Caruso (1873-1921) – tenor de operă italian;
 Eugenia Caruso (?-) – actriță italiană;
 Luigi Caruso (1754-1823) – compozitor italian;
 Sylvain Caruso (n. 1963) – actor francez

Geografie 
 Forca Caruso – pasul din Appennino abruzzese, Italia
 Monte Caruso – munte din Appennino lucano, Italia

Muzică 
 1986 Caruso – un cântec scris de Lucio Dalla în onoarea lui Enrico Caruso;

Cinema 
 1951 Caruso, legenda unei vieți (Enrico Caruso, leggenda di una voce) – film biografic italian, realizat de regizorul Giacomo Gentilomo;
 1951 Marele Caruso (The Great Caruso) – film american realizat de Richard Thorpe;

Astronomie 

 Caruso – crater de impact existent pe suprafața planetei Mercur.